24-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 15 марта по 14 ноября 1962 года. Победителем турнира стал московский «Спартак» (восьмой чемпионский титул).

По решению ленинградских спортивных организаций вместо «Адмиралтейца» допущена команда «Динамо» Ленинград. «Труд» из Воронежа по итогам прошлогоднего чемпионата выступил хуже всех команд Российской Федерации и потерял место в классе «А», уступив его «Крыльям Советов». Среди команд республик СССР, слабейшей стал таллинский «Калев», также выбывший из группы сильнейших. Вместо него вошло «Торпедо» из Кутаиси. В первой финальной группе за медали боролись уже 12 команд, а не 10, как в предыдущем сезоне.

Чемпионат проводился в два этапа:
 Предварительный этап — 22 команды были разделены на 2 подгруппы по 11 команд, сыгравшие двухкруговой турнир.
 Финальный этап — команды, в соответствии с занятыми в предварительном этапе местами, разыграли двухкруговые турниры:
 за 1 — 12 места;
 за 13 — 22 места.

В финальном этапе учитывались только очки, набранные командами в играх между собой на первом этапе.

На предварительном этапе в группе «А» с отрывом в пять очков первое место заняло киевское «Динамо». Из-за худшей разницы мячей не пробился в финал «Кайрат», его по этому показателю опередил ростовский СКА. В предварительной группе «Б» победило тбилисское «Динамо». В финальном розыгрыше вначале преимущество было за тремя «Динамо» и ЦСКА, но столичному «Спартаку» удалось победить в 10 матчах и одержать две ничьи в 12 встречах, что и привело его к чемпионству. Одной из причин успеха красно-белой команды стал её переход на прогрессивную систему 1—4—2—4. Также «Спартак» усилил приход перед началом финальной части нового вратаря Владимира Маслаченко. Второе место в чемпионате заняло московское «Динамо». Третье — «Динамо» из Тбилиси.

Предварительный этап

Группа «A»

Матчи

Группа «B»

Матчи

Финальный этап 
На финальном этапе команды проводили игры (дома и в гостях) только с командами, игравшими на первом этапе в другой группе. Перед началом финального этапа сформировывались турнирные таблицы из результатов первого этапа.

Положение перед началом финального этапа 
Группа за 1—12-е места

На первом и втором местах расположились ЦСКА и «Динамо» Киев, набрав в 10 зачётных играх по 14 очков. По 13 очков набрали динамовцы Тбилиси и Москвы. У ставшего в итоге чемпионом «Спартака» было 10 очков.

Группа за 13—22-е места

«Кайрат» лишь по разности мячей не попал в группу команд, оспаривавших места с 1-го по 12-е, причём в случае попадания туда он занимал бы 2-е место с 13 очками. С командами, попавшими в группу за 13-е—22-е места, «Кайрат» на предварительном этапе играл неудачно, и финальный этап начал с последнего 22-го места.

За 1—12 места

Матчи

За 13—22 места

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1962
1962